Влади́мир Васи́льевич Мороза́н (род. 16 февраля 1957, Кишинёв) — российский историк, генеалог, доктор исторических наук, профессор Исторического факультета СПбГУ.

Биография 
В. В. Морозан родился в молдавской семье сотрудника милиции и служащей винной промышленности. Род Морозанов относился к мелкопоместным собственникам Бессарабии. После школы приехал поступать на философский факультет, но безуспешно. Через несколько лет, в 1984 году поступать на исторический факультет Ленинградского государственного университета, который окончил в 1990 году. Обучение проходил на кафедре нового и новейшего времени. Научным руководителем была Нина Петровна Евдокимова. В университете занимался историей русско-германских торговых отношений. Учителя: Б. В. Ананьич, Е. Р. Ольховский

После окончания университета некоторое время работал заместителем начальника подросткового клубного объединения Невского района, затем занял вакансию преподавателя в СПбГМУ на кафедре отечественной истории. Состоял соискателем по кафедре политической истории СПбГУ (заведующий — К. К. Худолей), затем — при СПбФИРИ РАН (ныне — СПб. Институт Истории). В 1996 году в институте Владимир Васильевич защитил кандидатскую диссертацию: «Государственные сберегательные кассы в дореволюционной России». В том же институте в 2001 году Морозан защитил докторскую диссертацию: «История банковского дела в России (вторая половина XVIII — первая половина XIX вв.)».

Начав преподавание в Санкт-Петербургском государственном медицинском университет, где в 1991—1996 годах Морозан работал на кафедре отечественной истории, впоследствии в 1996—1997 годах он работал редактором Санкт-Петербургской Независимой гуманитарной академии. С 1997 по 2008 год — старший преподаватель, доцент, профессор (с 2002) в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете, в 2003—2008 годах заведовал в университете кафедрой российской истории.

С 2008 по 2014 год являлся профессором кафедры истории предпринимательства и менеджмента Исторического факультета СПбГУ. С 2014 года состоит профессором кафедры истории народов стран Содружества Независимых Государств Института истории СПбГУ. В сферу его научных интересов входят экономическая история XVIII—XX веков, социальная история, краеведение, генеалогия. Большинство его работ посвящены истории финансов и банковского дела, сословного строя Российской империи, а также истории предпринимательства России. В частности, при его участии вышли в свет такие фундаментальные издания как «Кредит и банки в России до начала XX века: Санкт-Петербург и Москва» (2005), «История Банка России. 1860—2010» (2010). Исследования Морозана основаны на обширных архивных источниках, насыщены статистическими сведениями.

Награды 
Лауреат премии РАН им. академика И. Д. Ковальченко (2015) за монографию «Деловая жизнь на юге России в XIX — начале XX века».

В апреле 2019 г. награждён медалью Академии наук Молдовы имени Николая Милеску Спэтару.

Лауреат Макарьевской премии в номинации «История православных стран и народов» за книгу «Бессарабия и её дворянство в  XIX-начале XX в.» (2019, вторая премия).

Труды

Монографии 
 История банковского дела в России (вторая половина XVIII — первая половина XIX вв.). СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. — 388 с. ISBN 5-288-02960-1.
 Второе издание СПб.: Крига, 2004. — 400 с. ISBN 5-901805-18-6.
 История сберегательных касс в императорской России. СПб.: Соларт, 2007. — 252 с. ISBN 5-902543-14-2.
 Деловая жизнь на юге России в XIX — начале XX века. СПб.: Дмитрий Буланин, 2014. — 616 с. ISBN 978-5-86007-752-2.
 Бессарабия и её дворянство в XIX — начале XX века.: в 2 т. СПб.: Дмитрий Буланин, 2018. — Т. 1. 616 с. ISBN 978-5-86007-869-7; Т. 2. 592 с. ISBN 978-5-86007-870-3.
 Санкт-Петербургская контора Государственного банка и ее клиенты (1894—1917 гг). СПб.: Дмитрий Буланин, 2021. — 608 с. ISBN 978-5-86007-972-4.
 Петербург. История банков (совм. с Б. В. Ананьичем, С. Г. Беляевым, З. В. Дмитриевой, С. К. Лебедевым, П. В. Лизуновым). СПб.: Третье тысячелетие, 2001. — 304 с. ISBN 5-88325-048-3.
 Кредит и банки в России до начала XX в.: Санкт-Петербург и Москва (совм. с Б. В. Ананьичем, М. И. Арефьевой, С. Г. Беляевым, А. В. Бугровым, М. М. Дадыкиной, О. В. Драган, З. В. Дмитриевой, С. К. Лебедевым, П. В. Лизуновым, Ю. А. Петровым, С. А. Саламатиной). СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. — 667 с. ISBN 5-288-03865-1.
 История Банка России. 1860—2010: в 2 т. — М.: РОССПЭН, 2010. Т. 1: Государственный банк Российской империи (совм. с Б. В. Ананьичем, А. В. Бугровым, О. В. Драган, А. П. Корелиным, С. К. Лебедевым, П. В. Лизуновым, И. Н. Левичевой, Ю. А. Петровым, Л. Е. Шепелевым). — 623 с. ISBN 978-5-8243-1423-6 (т. 1).

Отдельные статьи 
 Из истории благотворительности в России // Русское прошлое. СПб., 1996. № 6. С. 5—15.
 Переписка И. И. Бецкого с Опекунским советом Санкт-Петербургского Воспитательного дома // Русское прошлое. СПб., 1996. № 6. С. 16—21.
 Из истории сберегательного дела в России // Русское прошлое. СПб., 1996. № 7. С. 159—169.
 Из истории русской экономической эмиграции кон. XIX — нач. XX вв. // Новый Часовой. СПб., 1996. № 4. С. 23—34.
 Социальный состав вкладчиков государственных сберегательных касс в пореформенной России и сфера приложения народных сбережений. // Деньги и кредит. М., 1998. № 7. С. 73—79.
 Economia e societa in Russia all inizio del secolo. // L altro novecento la Russia nella storia del ventesimo secoloю. Bergamo. 1999. С. 25—37.
 Экономическое положение Русской Православной Церкви в конце XIX — начале XX вв. // Нестор. СПб. — Кишинёв, 2000. № 1. С. 311—300.
 Операционная деятельность государственных сберегательных касс и социальный состав вкладчиков в 1895—1916 гг. // Деньги и кредит. М., 2001. № 9. С. 64—69.
 Учреждение в России сберегательных касс // История глазами историков. СПб., 2002. С. 66—90.
 Из истории архивного дела в России. // Петербургская историческая школа: Альманах. СПб., 2004. С. 370—385.
 Законодательное регулирование торговой несостоятельности в России в первой половине XIX в. Институту правоведения и предпринимательства — 10 лет. Юбилейный сб. трудов. СПб.: Институт правоведения и предпринимательства, 2004. С. 13—19.
 Формирование и деятельность административных органов управления в Бессарабской области в начале XIX в. Часть 1 // СПб.: Клио. Журнал для учёных, 2005. № 1. (28). С. 125—134; Часть 2. СПб.: Клио. Журнал для учёных, 2005. № 2. (29). С. 152—161.
 Рынок железа и металлоизделий и его крупнейшие операторы в Приазовском крае в XIX в. // Индустриальное наследие. Материалы III Международной научной конференции. Саранск, 2007. С. 456—467.
 Марк Вальяно и хлебный рынок в Приазовском крае во второй половине XIX в. // Человек в экономике: исторический дискурс. Материалы Всероссийской научной конференции, посвящённой 80-летию профессора Н. Л. Клейн. Самара: Самарский государственный экономический университет, 2007. С. 55-64.
 Деятельность Азовско-Донского коммерческого банка на Юге России в конце XIX в.
 Мелкопоместное дворянство Центрально-земледельческого района России в XIX в.
 Активные операции Юзовского отделения Государственного банка в начале ХХ в
 Предпринимательский род Сикар в Одессе: коммерческая деятельность

Примечания

Литература

Ссылки 
 Страница на сайте Института истории СПбГУ
 Личный профиль в системе PURE

Историки России
Историки экономики
Доктора исторических наук
Выпускники исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Санкт-Петербургского медицинского университета
Преподаватели Санкт-Петербургского аграрного университета
Преподаватели исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Генеалоги России
Лауреаты Макарьевской премии
Молдаване